Medianeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Medianeira (ort), Paraná, 
 Medianeira (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar